Ава́н-ле-Рамрю́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рамрю. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10021.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к востоку от Парижа, в 60 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 24 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 147 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 95 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 77 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 81,1 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 77 активных работали 71 человек (41 мужчина и 30 женщин), безработных было 6 (5 мужчин и 1 женщина). Среди 18 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Дени (XII век). Трансепт, неф и боковые нефы были построены в XVI веке, колокольня датируется примерно 1200 годом. Памятник истории с 1984 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об